Сан Балтазар Локсича има више значења:

 Општина Сан Балтазар Локсича (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Балтазар Локсича (Сан Балтазар Локсича, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику